Vancouver, een stad in British Columbia, Canada;
 Vancouvereiland, een eiland in British Columbia, Canada.

of:
 Vancouver (Washington), een stad in de Amerikaanse staat Washington.